

Geografia 
 Svezia
 Östra Ryd – area urbana nel comune di Söderköping
 Ryd – quartiere residenziale nella città di Linköping
 Ryd – area urbana nel comune di Tingsryd

Persone 
 Elize Ryd – cantautrice e musicista svedese